Джамалудди́н, Джама́л ад-Дин и др. варианты транскрипции () — мужское имя арабского происхождения, в переводе на русский означает «красота веры».

 Джамалуддин (сын Шамиля) — старший сын имама Шамиля.
 Джамалуддин аль-Афгани — мусульманский реформатор, идеолог панисламизма.
 Мухаммад Джамалуддин аль-Касими — арабский исламский богослов.
 Джамалуддин Казикумухский — исламский богослов.
 Джамалуддин Абуль-Фарадж ибн аль-Джаузи — арабский историк, специалист в области фикха, хадисов.
 Джамаладин ат-Турки (XIV век) — средневековый тюрколог, исследователь языка мамлюкских кипчаков.
 Джамалутдин Магомедов (1908—1982) — советский и дагестанский политический и партийный деятель
 Джамалдин Ходжаниязов — российский футболист уйгурского происхождения.
 Джемалудин Мушович — югославский футболист, нападающий, и боснийский футбольный тренер.